Por Star City pode estar à procura de:

Locais

Estados Unidos 
 Star City (Arkansas)
 Star City (Indiana)
 Star City (Nevada)
 Star City (Virgínia Ocidental)

Fictícios 
 Star City (DC Comics) - terra natal do Arqueiro Verde

Desambiguação